Donnelly se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Maureen Ann Donnelly
 Thomas W. Donnelly